Géczi ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Géczi (* 1959), ungarische Kanutin
 István Géczi (1944–2018), ungarischer Fußballspieler